40 More Reasons to Hate Us () — третий полноформатный студийный альбом американской грайндкор группы Anal Cunt, вышедший в 1996 году.

Об альбоме 
40 More Reasons to Hate Us был записан группой после их тура по Японии в июне 1995 года и выпущен 26 марта 1996 года Earache Records. Название альбома отражает известность, которой группа добилась в связи с их спорными названиями песен и текстов, а также с их дружескими отношениями с расистскими музыкантами из Vaginal Jesus.

Рецензии 
Рецензия Бредли Торреано на сайте Allmusic:
В зависимости от вашего уровня чувствительности, это либо веселые пародии в стиле «грайндкор», сделанные тремя неприятными панками или беззвучный шум от грязных гомофобов. Никто не знает, что думать о Anal Cunt, но одна вещь, которая не вызывает сомнений то, что это образец ненавистной музыки, которая часто ориентирована на издевательства над женщинами и гомосексуалами. Очень трудно принять все это всерьез, но такие песни как «Я только что видел самого гейского парня на Земле» могут легко обидеть. Поклонники Pantera могут наслаждаться дуэтом Фила Ансельмо с Сетом Путнамом на кавере Manowar «Gloves of Metal». Группа уже обрела популярность в андеграундном панк-мире и металл-мире, но немногие другие за пределами этих миров заинтересованы в шуме, присутствующем на этом альбоме.

Список композиций

Участники записи 
 Сет Путнам — вокал , гитара
 Тим Морс — ударные, вокал (39)
 Скотт Халл — гитара
 Фил Ансельмо — гитара (34, 41), бэк — вокал (4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 33, 34, 37, 41)
 Гетто-хор Anal Cunt — бэк-вокал (10, 28, 40)

Примечания

Ссылки 
 Альбом на amazon.com

Альбомы Anal Cunt
Альбомы Earache Records